Loop – Täglich Montag (Originaltitel: Looped) ist eine kanadische Zeichentrickserie, die seit 2014 produziert wird.

Handlung 
Die Freunde Nick und Theo geraten durch einen Unfall in eine Zeitschleife, in welcher sie stecken bleiben. Von dort an erleben sie immer wieder denselben Montag. Durch ihr Vorwissen über die eintreffenden Ereignisse entwickeln sie neue Ideen und Möglichkeiten zur Gestaltung ihres Tages und versuchen diesen zum besten ihrer Woche zu machen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2014 in Kanada produziert. Dabei sind bisher 26 Doppelfolgen entstanden.
Die deutsche Erstausstrahlung fand am 28. Februar 2015 auf Super RTL statt. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf Toggo plus.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre